Saville steht für:

 SAVILLE, Kryptoalgorithmen bei der NSA und NATO
 Saville, Roman von David Storey (1976)
 die Stradivari-Geige „Saville“

Saville ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Saville (* 1964), englischer Fußballspieler
 Daria Saville (* 1994), russisch-australische Tennisspielerin
 Eleanor Saville (1909–1998), US-amerikanische Schwimmerin
 Fleur Saville (* 1984), neuseeländische Schauspielerin
 Frances Saville (1870–1939), US-amerikanische Opernsängerin
 George Saville (* 1993), englisch-nordirischer Fußballspieler
 Glen Saville (* ?), australischer Basketballspieler
 Ian Saville (* 1953), englischer Magier
 Jane Saville (* 1974), australische Leichtathletin
 Jenny Saville (* 1970), englische Malerin
 John Saville (1916–2009), griechisch-britischer Historiker
 Liz Saville Roberts (* 1964), britische Politikerin, Mitglied des House of Commons
 Luke Saville (* 1994), australischer Tennisspieler
 Malcolm Saville (1901–1982), englischer Autor
 Mark Saville, Baron Saville of Newdigate (Lord Saville; * 1936), Richter am Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs
 Marshall Howard Saville (1867–1935), US-amerikanischer Archäologe
 Matthew Saville (* ?), australischer Regisseur
 Natalie Saville (* 1978), australische Geherin
 Oskar Saville (* ?), englischer Rocksänger
 Peter Saville (* 1955),  englischer Grafikdesigner
 Philip Saville (1930–2016), englischer Filmschaffender
 Victor Saville (1895–1979), britischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor
 William Saville-Kent (1845–1908), englischer Meeresbiologe

Siehe auch:

 Savile